A National Basketball Association Év védekező játékosa díjat évente adják át a National Basketball Association (NBA) adott szezonjának legjobb védőjének az alapszakaszban az 1982–1983-as NBA-szezon óta. A győztest 124 amerikai és kanadai újságíró választja, akik első, második és harmadik helyezett játékosra adják le választásaikat. Minden első helyezésért öt pont, másodikért három pont és harmadikért egy pont jár. A játékos, aki a legtöbb pontot szerzi (az első helyezett szavazatoktól függetlenül), nyeri meg a díjat.

Dikembe Mutombo és Ben Wallace nyerte el legtöbbször a díjat, négyszer. Rudy Gobert és Dwight Howard három szezonban voltak a legjobbak, amelyet Howard egy sorozatban tett meg. Sidney Moncrief, Mark Eaton, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon, Alonzo Mourning és Kawhi Leonard mind kétszer nyerték el a díjat. A legutóbbi győztes Marcus Smart (Boston Celtics) volt.

Ugyan az első hat győztesből öt is védő volt, a díjat általában centerek kapják, akik sokat blokkolnak és sok lepattanót szereznek. Gary Payton az egyetlen irányító, aki elnyerte a díjat. Michael Jordan, Olajuwon, David Robinson, Kevin Garnett és Jánisz Antetokúnmpo az egyetlenek, akik karrierjükben MVP díjat is nyertek. Jordan, Olajuwon és Andetokumbo egy szezonon belül el tudták érni ezt. Négy alaklommal az év védekező játékosát nem szavazták be az NBA All-Defensive Első csapatba. Robertson (1986), Mutombo (1995), Tyson Chandler (2012) és Marc Gasol (2013) ehelyett a második csapatba lettek beválasztva. 2014 előtt a győzteseket edzők választották meg. Michael Cooper, Marcus Camby és Marcus Smart azok a győztesek, akik soha nem voltak All Starok.

Győztesek

Többszörös győztesek

Csapatok

Források 

NBA-díjak